Burnt Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Burnt Island (Alachua County, Florida)
 Burnt Island (Sumter County, Florida)
 Burnt Island (Glynn County, Georgia)
 Burnt Island (Ware County, Georgia)
 Burnt Island (Aroostook County, Maine)
 Burnt Island (Knox County, Maine)
 Burnt Island (Lincoln County, Maine)
 Burnt Island (Piscataquis County, Maine)
 Burnt Island (Washington County, Maine)
 Burnt Island (Chippewa County, Michigan)
 Burnt Island (Keweenaw County, Michigan)
 Burnt Island (Mackinac County, Michigan)
 Burnt Island (Presque Isle County, Michigan)
 Burnt Island (Lake County, Minnesota)
 Burnt Island (St. Louis County, Minnesota)
 Burnt Island (New York)
 Burnt Island (St. Lawrence County, New York)
 Burnt Island (Dare County, North Carolina)
 Burnt Island (Robeson County, North Carolina)

der Bermudas:
 Burnt Island (Bermuda)

Siehe auch:
 Burnt Islands, schottische Inselgruppe